Даниэль Мартин (; ) — испанский футболист, нападающий. Больше известен как «Дани». На протяжении девяти лет карьеры выступал за «Реал Бетис», за который отыграл 115 матчей, забил 26 голов и выиграл Кубок Испании.

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру футболиста Дани начал в команде своего родного города — «Реале» (Бетис). На протяжении трех лет он защищал цвета второй команды клуба. 4 ноября 2001 года Дани дебютировал за основную команду «Бетиса» в матче Чемпионата Испании — он вышел на замену во втором тайме домашнего матча против «Реала» из Сарагосы (0:1). Свой первый сезон в Ла Лиге Дани закончил с пятью голами в 17 матчах.

В апреле 2002 года испанец получил серьёзную травму колена, в августе того же года случился рецидив и поэтому ему пришлось пропустить большую часть сезона 2002/03. Несмотря на травмы испанец продолжал приносить пользу команде в важных матчах: в 2005 году в финале Кубка Испании он запомнился решающим голом в экстра-тайме против «Осасуны»; на групповой стадии Лиги чемпионов 2005/06 в домашнем матче против лондонского «Челси» «Бетис» вместе с Мартином одержал победу; 20 августа 2005 года он также принял участие в игре на «Камп Ноу» в Суперкубке Испании против «Барселоны» (2:1), но каталонцы выиграли трофей по сумме двух матчей (первая игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «сине-гранатовых».

Несмотря на действующий контракт с «Бетисом» до 2010 года, Дани присоединился к клубу из того же региона Испании «Кадис» на правах аренды. Он подписал контракт на один год с возможностью для клуба выкупить права на игрока в конце сезона. Тем не менее, даже учитывая 10 голов Дани за клуб, «Кадис» не смог избежать вылета в низший дивизион. В следующем сезоне перешёл в другой клуб Сегунды — «Эльче». Однако пребывание в этом клубе сложно было назвать удачным для Дани — на протяжении всего сезона он получал многочисленные травмы и заметно потерял форму. Вернувшись в «Бетис» в июле, Дани перенёс срочную операцию на колене и вернулся в строй в январе 2010 года. В том же 2010 году он перешёл в клуб из Андалусии «Рекреативо».

Дани завершил карьеру игрока в 2013 году в возрасте 32 лет.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Реал Депортиво»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Атлетико Балеарес»
Игроки ФК «Пиерикос»